A 4. női sakkvilágbajnokságot az 5. sakkolimpiával egyidejűleg, 1933. június 12–24. között rendezték meg az angliai Folkestone-ban. A versenyt a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) a hat országból érkezett nyolc résztvevővel kétfordulós körmérkőzéses formában rendezte. Az előző két világbajnokságon résztvevők közül csak a címvédő Vera Menchik volt jelen.

A versenyt a csehszlovák színekben induló, de 1921 óta Angliában élő címvédő, Vera Menchik nyerte 100%-os eredménnyel, ezzel negyedszer is elhódította a világbajnoki címet. A második helyen az angol Edith Charlotte Price, a harmadikon a skót Mary Gilchrist végzett. A versenyre nevezett, de végül nem jelent meg az osztrák Gisela Harum, aki anyagi okok miatt nem tudott részt venni a versenyen.

A végeredmény:

Jegyzetek

Források 
Stanisław Gawlikowski Olimpiady szachowe 1924 - 1974 Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1978.
World Chess Championship (Women) 1927–39 Title Tournaments 
Campeonato Mundo femenino Praga 1931

További információk 
Die Schacholympiade in Folkestone. Wiener Schachzeitung, 12, Juni 1933. 177–178. oldal
Hans Müller: Die Länderkämpfe des Weltschachbundes. In: Wiener Schachzeitung, Ausgabe 13/14, Juli 1933. S. 193–197.

Sakkvilágbajnokságok
1933 a sportban